Ceto – comune italiano della Lombardia
 Ceto – divinità marina dell'antica Grecia
 Ceto sociale – in sociologia, insieme di individui emergente dalla stratificazione sociale